Дани́ла Емелья́нов:
 Емельянов, Данила Анатольевич (род. 1980) — российский офицер спецназа, Герой Российской Федерации.
 Емельянов, Данила Святославович (род. 2000) — российский футболист.